Vay Ádám (1657–1719) kuruc szenátor, II. Rákóczi Ferenc udvari főkapitánya
 Vay Ádám (1830–1900) főispán, főrendiházi tag, képviselő
 Vay Ádám (1994) válogatott jégkorongozó